Le patronyme d'origine germanique Schwarzenberger est partagé par :
 Ralf Schwarzenberger, membre du groupe allemand de techno hardcore et gabber Gabba Front Berlin,
 Reinhard Schwarzenberger, ancien sauteur à ski autrichien.
Homonymie de patronyme germanique